Минтерн има више значења:
 Минтерн (Арканзас)
 Минтерн (Колорадо)